Породами древесины называются её разновидности, получаемые от различных древесных растений. Ниже приводится список пород строевой и ценной древесины с основными свойствами и списками синонимов.

Список пород древесины 
 Плmin — минимальное значение плотности при влажности древесины 15 % (кг/м³)
 Плmax — максимальное значение плотности при влажности древесины 15 % (кг/м³)

Породы древесины умеренного пояса

Хвойные породы древесины

Лиственные породы древесины 

*) Классы устойчивости ядровой древесины к разрушающим древесину грибам, по DIN EN 350-2. Заболонь считается неустойчивой к гниению.

Экзотические породы древесины

Примечания

Ссылки 
 
  Commercial Timbers: Descriptions, Illustrations, Identification, and Information Retrieval H. G. Richter and M. J. Dallwitz

 Список
Деревообработка